Regno Unito
 Godley – località di Tameside, Greater Manchester
 Stati Uniti d'America
 Godley – villaggio della Contea di Will, Illinois
 Godley – città della Contea di Johnson, Texas